Imam Ali-moskeen har flere betydninger:

Imam Ali-moskeen (Najaf) – en moske i Irak.
Imam Ali-moskeen (Vibevej) – en moske i Danmark.